Mémé désigne affectueusement en français une grand-mère, ou, péjorativement, une femme âgée manquant de souplesse de caractère. De plus :

Surnom 
Mémé est le surnom de :
 Barthélemy Guérini, dit Mémé Guérini (1908-1982),  une figure corse du milieu marseillais de l'après-guerre ;
 Mohammed Tchité (1984), dit Mémé Tchité, un footballeur belgo-rwandais ;
 La Mémé ou Maison médicale, le lieu de rassemblement du cercle des étudiants en médecine de l'Université catholique de Louvain.

Œuvres de fiction 
Mémé est le titre de :
 Mémé, nouvelle de Stephen King parue en 1985 ;
 Mémé, roman de Philippe Torreton paru en 2014 ;
 Mémé la momie, bande dessinée de la série Khéti, fils du Nil.

Personnages de fiction 
Mémé désigne des personnages d'œuvres de fiction :
 Mémé, personnage récurrent des dessins animés américains Looney Tunes et Merrie Melodies ;
 Mémé Ciredutemps, personnage de l'univers du Disque-monde ;
 Mémé Schtroumpf, personnage du dessin animé Les Schtroumpfs ;
 Mémé, dans L'Âge de glace, la grand-mère de Sid.

Toponymes 
 Mémé, localité du Cameroun dans la région de l'Extrême-Nord

Voir aussi